Ниже приведён список песен (в алфавитном порядке), выпущенных американской поп-певицей Кэти Перри за всё время её музыкальной деятельности. Исполнительница принимала участие в написании подавляющего большинства песен (примерно 10 % всего своего выпущенного материала Кэти написала самостоятельно, без привлечения сторонних авторов).

Начала писать стихи певица ещё будучи участницей церковного хора. В 2001 году выходит её дебютный альбом, в который вошли треки собственного написания, некоторые песни были доработаны другими авторами, а вот песни «Last Call», «My Own Monster», «Spit» и «When There’s Nothing Left» остались в первоначальном варианте. Однако госпел-альбом не имел успеха, как и последующие попытки записи альбома.

Из-за неудач с госпелом Кэти решает изменить стиль на поп-рок, материал для альбома собирался в течение пяти лет. Таким образом летом 2008 года выходит новый альбом One of the Boys, который содержит сингл «I Kissed a Girl», написанный Кэти в соавторстве с Доктором Люком, Максом Мартином и Кэти Деннис; песня с недвусмысленным намёком на бисексуальность вызвала широкий интерес публики. Полностью написанными Кэти песнями на альбоме стали «Thinking of You», «Mannequin», а также заглавный трек на альбоме. Во время работы над альбомом были также записаны песни «Long Shot» и «I Do Not Hook Up» (написанные Кэти в соавторстве с Карой Диогуарди и Грегом Уэллсом), однако не вошедшие в альбом Перри, они были отданы певице Келли Кларксон.

Для работы над альбомом Teenage Dream Кэти приглашает старую команду авторов в лице Доктора Люка, Макса Мартина и Грега Уэллса, а также новых авторов и продюсеров. Над супер-хитом «Firework» совместно с Кэти трудились Сэнди Ви, Эстер Дин и продюсерский дуэт Stargate, этим же составом, а также при участии Трики Стюарта были написаны «Who Am I Living For?» и «Circle the Drain». Последняя песня посвящена теме наркотиков и то, как они разрушают отношения между любящими людьми, при этом ряд СМИ связали песню с экс-бойфрендом певицы Трэви Маккоем. В песне «Peacock» прослеживается явная двусмысленность, Кэти призывает своего любовника показать ей своё причинное место, напевая при этом: «Хочу видеть твой перчик». В переиздание альбома вошли новые версии старых песен, а также три новые песни. К созданию альбома приложила руку автор Бонни МакКи, песни Кэти, написанные с её участием, целых пять раз поднимались на вершину Billboard Hot 100..

Новый альбом Prism был отмечен более тёмной и мрачной атмосферой в сравнении с предыдущими работами. Над альбомом вновь трудилась прежняя команда. Супер-хит «Dark Horse» о колдовстве и чёрной магии был написан Кэти в соавторстве с Доктором Люком, Максом Мартином, Сарой Хадсон и Cirkut. Песня «Double Rainbow» была написана Кэти с «новыми» авторами Сией и Грегом Кёрстином, Эмели Санде внесла свою лепту в написании песни «It Takes Two».

Команда авторов для пятого студийного альбома Witness осталась практически той же, что и всегда, однако от сотрудничества с одним из основных хитмейкеров певицы, Доктором Люком, Кэти пришлось отказаться. Альбом Кэти описала как личный, поэтому и участие других авторов в написании песен был минимальный.

Список песен

См. также 
 Дискография Кэти Перри
 Видеография Кэти Перри

Примечания

Ссылки 


Кэти Перри